Флаг городского округа Ана́дырь Чукотского автономного округа Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 октября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2026.

Герб и флаг города Анадыря — опознавательно-правовые знаки, составленные и употребляемые в соответствии с геральдическими (гербоведческими) и вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющиеся официальными символами города, символизирующие его достоинство и административное значение как центра Чукотского автономного округа, единство территории и населения городского округа Анадырь, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления городского округа Анадырь.

Описание 
«Флаг города Анадыря представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3. Флаг сине-голубого цвета имеет вдоль нижнего края белую волнистую полосу высотой в 1/6 ширины флага, на которой в центре установлена главная фигура из герба города: обернувшийся вправо улыбающийся медведь золотисто-жёлтого цвета (цвета охры) с белыми когтями, держащий справа от себя рыбу красного цвета головой вверх. Контур и прорисовка деталей изображений медведя и рыбы — пурпурного (бордового) цвета. Расстояние от верхней кромки флага до головы (уха) медведя составляет 1/15 ширины флага.

Оборотная сторона флага города Анадыря является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги Чукотского автономного округа
Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением рыбы